Top 20 steht für:

 Top 20 Radio, deutscher Hörfunksender
 VH1 Top 20 Video-Countdown, US-amerikanische Chartshow